Vízóra időmérő
Vízóra fogyasztásmérő